Chiara hace referencia a varios artículos:

Personas
 Chiara Civello, cantante, compositora y pianista italiana;
 Chiara Costazza, deportista italiana de esquí alpino;
 Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares, en Italia;
 Chiara Margarita Cozzolani, compositora italiana del Barroco;  
 Chiara Mastroianni, actriz y cantante francesa;
 Chiara Varotari, pintora italiana del Barroco; 
 Chiara, cantante de origen maltés;
 Cristina Adriana Chiara Scabbia, cantante contralto italiana; 
 Maria Chiara Augenti, actriz italiana;
 Paola & Chiara, dúo de hermanas cantantes de origen italiano;
 Roberto Di Chiara, periodista y productor televisivo argentino;

Lugares en Perú
 Distrito de Chiara (Andahuaylas), Apurimac
 Distrito de Chiara (Huamanga), Ayacucho